Соединительная линия:

 Соединительная линия — телекоммуникации.
 Соединительная линия — телефония.
 Соединительная линия, также соединительная ветка (ветвь) — элемент сети железных дорог.